Fensterblatt steht für:
Kletterpflanzen aus der Gattung der Fensterblätter (Monstera)
speziell das Köstliche Fensterblatt (Monstera deliciosa)